Івонн Гулагонг і Пеггі Мічел були чинними чемпіонками.

Івонн Коулі і Гелен Гурлей виграли титул, у фіналі перемігши пару Леслі Боурі та Рената Томанова з рахунком 8–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд